Centuriones ist:

 eine antike Wegstation in Südgallien am Rand der Pyrenäen, siehe Ad Centenarium
 Centuriones (Numidia), eine antike Stadt in der römischen Provinz Numidia, im heutigen Algerien
 Titularbistum Centuriones, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche